Сезон 2018 Российской Серии Кольцевых Гонок (РСКГ) — пятый сезон чемпионата и Кубка России, проводимый под названием СМП РСКГ и 26-й сезон розыгрыша чемпионата России по кольцевым автомобильным гонкам в общем.

В окончательном календаре относительно предыдущего сезона изменились места проведения последних трёх гонок. После года перерыва, гонки вернулись на Сочи Автодром, из-за чего изменилась дата проведения подмосковного этапа — трасса Moscow Raceway приняла пятый этап вместо шестого. А финал сезона переехал с Казань Ринга на чеченский автодром Крепость Грозная.

Михаил Митяев за один этап до окончания сезона досрочно стал обладателем Кубка России в классе «Супер-Продакшн». Дмитрий Брагин завоевал чемпионское звание в «Туринге» третий раз подряд. Ирина Сидоркова стала победителем Первенства РАФ в категории «Национальный-Юниор», став первой девушкой, победившей в абсолютном зачёте турнира в одном из классов Российской серии кольцевых гонок (до этого Инесса Тушканова была победительницей Кубка России 2011 года в классе «МитДжет», но тогда серия называлась RRC). В плотной борьбе за чемпионство в «Туринг-лайте» с преимуществом в одно очко победителем стал Григорий Бурлуцкий, а в «Национальном» зачёте Кубок России завоевал вернувшийся в серию после двухлетнего перерыва Павел Кальманович. 
 
Система начисления зачётных баллов осталась прежней.

Количество штрафных баллов, получив которые гонщик обязан пропустить следующий этап, было снижено с 12 до 9. В результате, первым гонщиком, который пропустил заезд РСКГ из-за перебора штрафных баллов, стал Денис Мавланов, который по решению судей не стартовал в первой гонке этапа на трассе Moscow Raceway.

К участию в категории TCR теперь допускались любые автомобили с секвентальной коробкой передач (годом ранее такой привилегий пользовалась только LADA Vesta TCR). В классе «Супер-продакшн» была введена подкатегория «Сток», допускавшая к соревнованиям автомобили в исполнении, близком к серийному, с двигателем рабочим объёмом до 2000 см².

Гонки в классах «Супер-продакшн» и «Туринг-Лайт» были объединены в один заезд.

Команды и пилоты

Туринг

Супер-Продакшн

Туринг-Лайт

Национальный

Национальный Юниор

Результаты гонок

Итоги сезона

Личный зачёт

Командный зачёт 
На каждый этап команда заявляет не более двух гонщиков, очки которых идут в командный зачёт. В таблице ниже приведены результаты командного первенства.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии
 Информационный портал РСКГ
 Официальный канал РСКГ в YouTube

2018 год в автоспорте
Сезоны РСКГ
Спорт в России в 2018 году
Спортивные соревнования в Грозном
Спортивные соревнования в Смоленской области
Спортивные соревнования в Нижегородской области
Спортивные соревнования в Казани
Спортивные соревнования в Московской области
Спортивные соревнования в Сочи
2018 год в Чечне
2018 год в Краснодарском крае
2010-е годы в Смоленской области
2018 год в Нижегородской области
2018 год в Татарстане
2018 год в Московской области
Соревнования по автоспорту в Чечне